Среднее — топоним

Россия 
 Среднее — озеро на Алтае
 Среднее — озеро в Лужском районе Ленинградской области
 Среднее — озеро в Мурманске.
 Среднее — озеро на острове Итыгран
 Среднее — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Среднее — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Среднее — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Среднее — село в Добринском районе Липецкой области.
 Среднее — село в Верховском районе Орловской области.
 Среднее — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Среднее — озеро в Беломорском районе Карелии.
 Среднее — озеро в Сегежском районе Карелии.
 Среднее — озеро в Лоухском районе Карелии.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Среднее — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

Украина 
 Среднее — село в Краснолиманском районе Донецкой области.
 Среднее — посёлок в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Среднее — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Среднее — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Среднее — село в Подгаецком районе Тернопольской области.
 Среднее — село в Великолепетихском районе Херсонской области.
 Среднее — озеро в Запорожской области.

См. также 
 Среднее Водяное
 Среднее значение
 Средний
 Средняя